Goodale ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Goodale (* 1983), US-amerikanische Ruderin
 George Lincoln Goodale (1839–1923), US-amerikanischer Botaniker
 Jane C. Goodale (1926–2008), US-amerikanische Anthropologin
 Melvyn A. Goodale (* 1943), kanadischer Neurowissenschaftler

Siehe auch:
 Goodale-Gletscher
 Mount Goodale
 Goodall